

Sigle 
 IBS.it, in precedenza Internet Bookshop Italia – sito web di vendita online di libri e audiovisivi di Emmelibri (gruppo Messaggerie)
 Irritable bowel syndrome – sindrome dell'intestino irritabile
 Istituto Bancario Sammarinese – banca sammarinese
 Italian Baseball Series – finali della Italian Baseball League, il massimo campionato italiano di baseball

Codici 
 IBS – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 32 di Brescia/Montichiari, radioassistenze per la navigazione aerea